Teilhet puede referirse a: 

 Teilhet, comuna francesa situada en Ariège; o
 Teilhet, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.